Chongqing steht für:

 die chinesische regierungsunmittelbare Stadt Chongqing
 der frühere Kreis Chongqing, heute die kreisfreie Stadt Chongzhou
 Chongqing-Tempel im Kreis Zhangzi in der chinesischen Provinz Shanxi
 (3011) Chongqing, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Chinese Chongqing Dog, eine chinesische Hunderasse
 Chongqing Bisu Automobile, chinesischer Automobilhersteller
 Chongqing Changan Automobile Company, chinesischer Automobilhersteller
 Chongqing Changan Suzuki Automobile, chinesischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Chungking Express, Spielfilm von 1994
 Chungking Mansions, ein Wohn- und Geschäftshochhaus in Kowloon, Hongkong